Marcus Christian Allbäck (n. 5 de julio de 1973, Gotemburgo, Suecia) es un exfutbolista y entrenador sueco que jugaba de delantero centro. Fue segundo entrenador de la selección de Suecia de 2009 a 2016.

Se formó y se retiró en el Örgryte IS de Suecia.

En el Mundial de Fútbol 2006, Allbäck marcó el gol número 2000 en la historia de las Copas del Mundo, en un partido de Suecia contra Inglaterra.

Clubes 
{| class="wikitable"
temp.clubpaísligapart.goles
1992Örgryte IS Suecia2410
1993Örgryte IS Suecia204
1994Örgryte IS Suecia00
1995Örgryte IS Suecia224
1996Örgryte IS[[Archivo:Flag of Sweden.svg|20px]] [[Suecia]]<td><td>24<td>8
<tr><td>1997<td>[[Örgryte IS]]<td>[[Archivo:Flag of Sweden.svg|20px]] [[Suecia]]<td><td>22<td>9
<tr><td>1997<td>[[Lyngby BK]]<td>[[Archivo:Flag of Denmark.svg|20px]] [[Dinamarca]]<td><td>4<td>1
<tr><td>1997/98<td>[[AS Bari]]<td>[[Archivo:Flag of Italy.svg|20px]] [[Italia]]<td>[[Serie A (Italia)|Serie A]]<td>16<td>0
<tr><td>1998<td>[[Örgryte IS]]<td>[[Archivo:Flag of Sweden.svg|20px]] [[Suecia]]<td><td>12<td>3
<tr><td>1999<td>[[Örgryte IS]]<td>[[Archivo:Flag of Sweden.svg|20px]] [[Suecia]]<td><td>26<td>15
<tr><td>2000<td>[[Örgryte IS]]<td>[[Archivo:Flag of Sweden.svg|20px]] [[Suecia]]<td><td>26<td>16
<tr><td>2000/01<td>[[SC Heerenveen]]<td>[[Archivo:Flag of the Netherlands.svg|20px]] [[Países Bajos]]<td>[[Eredivisie]]<td>16<td>10
<tr><td>2001/02<td>[[SC Heerenveen]]<td>[[Archivo:Flag of the Netherlands.svg|20px]] [[Países Bajos]]<td>[[Eredivisie]]<td>32<td>15
<tr><td>2002/03<td>[[Aston Villa Football Club|Aston Villa FC]]<td>[[Archivo:Flag of England.svg|border|20px]] [[Inglaterra]]<td>[[Premier League|FA Premier League]]<td>20<td>5
<tr><td>2003/04<td>[[Aston Villa Football Club|Aston Villa FC]]<td>[[Archivo:Flag of England.svg|border|20px]] [[Inglaterra]]<td>[[Premier League|FA Premier League]]<td>14<td>1
<tr><td>2004/05<td>[[FC Hansa Rostock]]<td>[[Archivo:Flag of Germany.svg|20px]] [[Alemania]]<td>[[1. Bundesliga]]<td>24<td>4
<tr><td>2005/06<td>[[FC København]]<td>[[Archivo:Flag of Denmark.svg|20px]] [[Dinamarca]]<td><td>32<td>16
<tr><td>2009<td>[[Örgryte IS]]<td>[[Archivo:Flag of Sweden.svg|20px]] [[Suecia]]<td><td>-<td>-
|  ||'''Total''' || || || '''336'''||'''121'''
|}

{{NF|1973||Allback, Marcus}}

[[Categoría:Futbolistas del Örgryte IS]]
[[Categoría:Futbolistas del Lyngby Boldklub]]

[[Categoría:Futbolistas del Football Club Bari 1908]]
[[Categoría:Futbolistas del Sport Club Heerenveen]]
[[Categoría:Futbolistas del Aston Villa Football Club]]
[[Categoría:Futbolistas del Hansa Rostock en los años 2000]]
[[Categoría:Futbolistas del FC Copenhagen]]
[[Categoría:Futbolistas de Suecia en la Eurocopa 2000]]
[[Categoría:Futbolistas de Suecia en la Copa Mundial de 2002]]
[[Categoría:Futbolistas de Suecia en la Eurocopa 2004]]
[[Categoría:Futbolistas de Suecia en la Copa Mundial de 2006]]
[[Categoría:Futbolistas de Suecia en la Eurocopa 2008]]
[[Categoría:Nacidos en Gotemburgo]]